Михаил Владимирович Степанов (18 октября 1949 год, село Панасовка, Дунаевецкий район, Хмельницкая область, Украинская ССР — 31 декабря 2005 года, село Демидовка, Решетиловский район, Полтавская область, Украина) — мастер машинного доения колхоза «Знамя коммунизма» (впоследствии КСП «Демидовское») Решетиловкого района Полтавской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1985). Лауреат премии Ленинского комсомола.

Биография 
Родился 18 октября 1949 года в селе Панасовка в крестьянской семье. Свою трудовую деятельность начал в колхозе «Знамя коммунизма» Решетиловского района. С 1975 года ежегодно перевыполнял план по надою молока. В этом году получил от каждой коровы в среднем по 5017 килограмм молока.

В 1985 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи в увеличении производства продуктов животноводства в зимний период 1984/85 года, досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и проявленный трудовой героизм».

Рано отошел от родителей и начал трудовую деятельность, служил в армии. После армии продолжил трудовую деятельность в этом же колхозе. Сильно любил свою маму, был к ней привязан. Его отец был строгим человеком. Со временем имел свой дом 100 кв. метров, где прожил всю оставшуюся жизнь в с. Демидовка.

В молодости обучался в г. Полтава в одном из вузов города, но работа не дала ему закончить учебное заведение. Он об этом говорил так: «Моя работа забрала у меня все, в том числе и учёбу в вузе, потому, что именно работе и моим коровушкам я был предан. Вот из-за них, не желая их оставить в период отела, я оставил учёбу».

В глазах его горели искры любви к жизни. Это был красивый, статный, крепкий, энергичный мужчина, человек слова и дела. Все свои силы и время отдавал работе. Михаил умел пошутить, поднять рабочее настроение. Считал важным и нужным присутствие шутки и юмора в повседневной жизни. Это добрый и щедрый человек.

Михаил Владимирович был человеком трудолюбивым, порядочным, ответственным, имел хорошее чувство юмора. Работа для него была смыслом всей жизни. Семью так и создал, детей не имел. Но женщинам очень нравился. Много писаем писали ему советские женщины, но ни одна не нашла отклика в его сердце. Но именно из-за работы на личную жизнь времени так и не осталось потому, что он посвятил ей всю свою жизнь.

Если сказать о нём кратко — это человек широкой души и чистого сердца, скромный, порядочный, хорошо воспитанный, рассудительный, труженик. Работа — любовь всей его жизни. Не терпел грубости, подлости, имел хорошее понятие о дружбе, о человеческих взаимоотношениях. Это был образованный, уважаемый, интеллигентный человек.

Скончался в 2005 году в селе Демидовка в собственном доме. Похоронен на местном сельском кладбище. Могила Михаила Степанова является памятником истории и культуры Полтавской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1985 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Степанов М. В. Основа високих надоїв. — К.: Урожай, 1989;
 Григоренко А. Доля // Молодь України. — 1985. — 24 берез.;
 Косиченко Л. Так твориться подвиг // Сільські вісті. — 1985. — 11 груд.;
 Потієнко Я. Зоряниці Михайла Степанова // Рад. Україна. — 1985. — 29 груд.;
 Вітаємо із званням Героя! // ЗП. — 1985. — 6 груд. — № 282 (16182);
 Косиченко Л. Так твориться подвиг // Сільські вісті.- 1985. — 11 груд.;
 Думенко Л. Зірка щастя // ЗП. — 1985. — 15 груд. — № 289 (16189);
 Пример мастера // Сельская жизнь — 1988. — 27 дек.;
 Світлій пам’яті Михайла Степанова // Село полтавське. — 2006. — 13 січ. — № 2 (723);
 Сиволап Н. М. Могила Михайла Володимировича Степанова // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район / Упоряд. В. О. Мокляк. — Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. — С. 21, 32, 139.

Ссылки 

 Степанов Михайло Володимирович. Герой Соціалістичної Праці (1985)

Лауреаты премии Ленинского комсомола